Luria är ett judiskt efternamn. Det kan avse:

 Aleksandr Luria (1902–1977), rysk neuropsykolog
 Elaine Luria (född 1975), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Virginia
 Isaac Luria (1534–1572), judisk mystiker
 Salvador E. Luria (1912–1991), italiensk-amerikansk bakteriolog, Nobelpristagare

Judiska efternamn